δ Щита () — кратная система, состоящая из трёх звёзд. Находится в созвездии Щита на расстоянии приблизительно 187 световых лет от нас. Главный компонент, δ Щита А, — жёлто-белый гигант спектрального класса F2 IIIp, который пульсирует с периодичностью 4.65 часов, меняя свою яркость с 4.79 до 4.60 звёздной величины.

δ Щита является прототипом класса переменных звёзд, называемых «переменные типа δ Щита (δ Sct)».

Примечания

Ссылки 
 Астрономическая база данных SIMBAD
 Звёздный каталог VizieR
 
 

Жёлто-белые гиганты
Переменные звёзды
Тройные звёзды
Переменные типа δ Щита
Объекты Байера